Список видов, входящих в род 

По данным сайта The Plant List, род Плевроталлис содержит 587 видов.

Примечания

Ссылки 
 Плевроталлис на сайте The Plant List

Плевроталлис
Плевроталлис